Accattino ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Accattino (* 1966), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Giuseppe Accattino (1914–1979), italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent